Haima (Oman), een plaats in Oman
 Haima (automerk), een Chinees automerk